Katona László (1913–1984) orvos, tüdőgyógyász
 Katona László (1918–1995) amatőr költő. Versei magánkiadásban jelentek meg.
 Katona László (1939) fizikus
 Katona László (1946–2015) kézilabdázó
 Katona László (1949–1995) fafaragó, emlékérem- és hangszerkészítő 
 Katona László (1963) „Főnök”, az Akela együttes énekese
 Katona László (?) fényképész, sajtófotós
 Katona László (1977) színész, 2002–2008 között a Krétakör Színház tagja
 Katona László (?) fordító (külföldi tévésorozatok, például: A Simpson család)
 Katona László (1993) sportriporter